La Copa Petrobras Santiago era un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra rossa che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si giocava annualmente a Santiago in Cile dal 2004 al 2010.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni